Alistair est la forme anglaise du prénom gaélique écossais .